Fuga kan syfta på, 

 Fuga (glas), en serie bruksföremål i glas.
 Dissociativ fugue, en dissociativ störning.
 Ferdinando Fuga, italiensk arkitekt.

Geografi

Antarktis 

 Fuga (ö i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar